Oita (大分) je grad u Japanu u prefekturi Oita. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 462.322 stanovnika.

Zemljopis

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godine živjelo 462.322 stanovnika.

Vanjske poveznice

Gradovi u Japanu